Куберо () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Куберо, Хонатан (род. 1994) — уругвайский футболист. 
 Куберо, Фабиан (род. 1978) — аргентинский футболист. 
 Куберо, Хосе Мигель (род. 1987) — коста-риканский футболист, полузащитник клуба «Блэкпул» и сборной Коста-Рики.
 Куберо Отоя, Гонсало (1903—2006) — коста-риканский дипломат.
 Альварес Куберо, Хосе (1768—1827) — испанский скульптор.